Cymbium:
 Cymbium — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Volutidae.
 Цимбиум () — видоизменение последнего членика педипальп, характерное только для половозрелых самцов пауков.